Вара:

 Вара — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа.
 Вара — деревня в Эстонии.
 Вара — река в России и Украине, приток Судости.
 Вара — река в России, приток Терманта.
 Вара — река в России, впадает в Берёзовое озеро.
 Вара — город в Швеции в Вараской коммуне Вестра-Гёталандского лена.
 Вара — хутор, Погарский район, Брянская область.
 Вара-де-Рей — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вара, Скотт (род. 1999) — фиджийский футболист.

См. также 
 Варра